Zick er et efternavn på følgende personer:

 Alexander Zick (1845–1907), tysk maler og illustrator
 Gustav Zick (1809–1886), tysk maler
 Januarius Zick (1730–1797), tysk maler og arkitekt
 Konrad Zick (1773–1836), tysk maler og tegnelærer

Tyske efternavne